Pemsel ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Pemsel (* 1928), österreichischer Buchautor und ehemaliger Unternehmer
 Heike Pemsel, ehemaliges Mitglied der Volkskammer der DDR
 Hermann Pemsel (1841–1916), deutscher Jurist und Unternehmer
 Max-Josef Pemsel (1897–1985), deutscher Offizier im Deutschen Heer, in der Reichswehr, Wehrmacht (zuletzt Generalmajor) und Bundeswehr
 Sabine Pemsel-Maier (* 1962), deutsche römisch-katholische Theologin